Кутсайоки — река в Мурманской области, сливаясь с Тунтсайоки образует Тумчу;
 Кутсайоки (приток Тунтсайоки) — река в Мурманской области, впадает в Тунтсайоки около Алакуртти.